NCTC peut signifier :
 National Conservation Training Center, un centre d'entraînement militaire américain
 Naval Construction Training Center, un centre d'entraînement militaire américain de la United States Navy
 National CounterTerrorism Center
 North Central Texas College, un établissement scolaire américain situé à Gainesville (Texas)
 North Central Telephone Cooperative, un câblo-opérateur du Kentucky et du Tennessee
 National Cable Television Cooperative, une association américaine de câblo-opérateurs régionaux.